Le diabase est une roche ignée mafique ;
 La diabase est aussi le phénomène de passage des cellules sanguines matures de la moelle osseuse à la circulation sanguine à travers les sinusoïdes ;
 Diabase est enfin le nom d’une maison d’édition aux choix très littéraires, ayant son siège à La Riche.